Красный Хутор — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Красный Хутор — до 2018 года название села Шихлы в Хачмаском районе.

Россия 
 Красный Хутор — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Красный Хутор — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Красный Хутор — посёлок в Шушенском районе Красноярского края.
 Красный Хутор — посёлок в Курчатовском районе Курской области.
 Красный Хутор — деревня в Елецком районе Липецкой области.
 Красный Хутор — посёлок в Краснозёрском районе Новосибирской области.
 Красный Хутор — деревня в Купинском районе Новосибирской области.
 Красный Хутор — посёлок в Залегощенском районе Орловской области.
 Красный Хутор — посёлок в Мценском районе Орловской области.
 Красный Хутор — деревня в Чучковском районе Рязанской области.
 Красный Хутор — деревня в Шиловском районе Рязанской области.
 Красный Хутор — посёлок в Ртищевском районе Саратовской области.
 Красный Хутор — деревня в Турковском районе Саратовской области.
 Красный Хутор — посёлок в Сосновском районе Тамбовской области.
 Красный Хутор — деревня в Ленинском районе Тульской области.

Украина 
 Красный Хутор — историческая местность в Киеве, посёлок.
 Красный Хутор — исторически сложившаяся местность (район) Чернигова, расположена на территории Новозаводского административного района.
 Красный Хутор — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.

См. также 
 Красный хутор (станция метро) — 46-я станция Киевского метрополитена, конечная на Сырецко-Печерской линии.